Кутымигай (устар. Кутым-Игай) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 394 км по правому берегу реки Малый Юган. Длина реки составляет 27 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200048625.

Примечания 

Притоки Малого Югана
Реки Сургутского района